Thollon ist der Name 
 der Stadt Thollon-les-Mémises

Thollon ist der Nachname von
 François-Romain Thollon (1855–1896), französischer Botaniker und Tiersammler